Арпайя () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арпайя, Бруно (род. 1957) — итальянский писатель, журналист и переводчик.
 Арпайя, Донателла (род. 1971) — американская бизнесвумен, ресторатор и телевизионная персона итальянского происхождения. См. также 
 Арпая — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинён административному центру Беневенто.